Зейман (от голландского Zee-man — морской человек, мореплаватель) — самоназвание кадетов и гардемаринов Морского кадетского корпуса, выпускники которого называли себя «зейманами». Для них эта кадетская кличка была почетнее диплома — как писал в 1852 году в книге «История Морского кадетского корпуса» историк военно-морского флота, бывший гардемарин Феодосий Веселаго, «из этих „зейманов“ потом вышли великие гидрографы, кругосветные плаватели и знаменитые адмиралы». Название используется в художественно-исторической литературе о флоте и гардемаринах и мемуарах воспитанников корпуса.

В. В. Шигин пишет о том, что гардемарины разделялись на "теористов", изучавших астрономию и теорию кораблестроения и "астрономистов", изучавших навигацию и практическое судоходство, и кличка применялась в основном к первым и считалась почетной.

Литература 
 Феодосий Веселаго Очерк истории морского кадетского корпуса с приложением списка воспитанников за 100 лет. — СПб., 1852. — 144 с.

Примечания 

Морской кадетский корпус